Il doppio del torneo di tennis Munich WCT 1983, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Kevin Curren e Steve Denton che hanno battuto in finale Heinz Günthardt e Balázs Taróczy 7–5, 2–6, 6–1.

Teste di serie 

 Kevin Curren /  Steve Denton (campioni)
 Anand Amritraj /  Tomáš Šmíd (primo turno)

 Peter Rennert /  Brian Teacher (semifinali)
 Mark Dickson /  Bruce Manson (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Munich WCT 1983